Mårdar (Martes) är ett släkte i familjen mårddjur. I släktet finns sju eller åtta arter som lever i Eurasien och Nordamerika.

Mårdar uppnår en kroppslängd som ligger mellan 40 och 54 cm och en vikt mellan 0,8 och 5,5 kg. Svansens längd är vanligen 22 till 30 cm. Pälsens färg är oftast brunaktig och hos några individer finns en ljusare fläck på halsens fram- eller baksida. Svansen är mera yvig än hos släktet Mustela.

Med undantag av arten stenmård lever alla arter huvudsakligen i skogsområden. Födan består av mindre däggdjur, fåglar och deras ägg samt insekter men även av bär och andra växtdelar.

Systematik 

Släktet utgörs av sju till åtta arter:

 Mård (Martes martes)
 Stenmård (Martes foina)
 Sobel (Martes zibellina)
 Fiskmård (Martes pennanti) - men se text nedan
 Amerikansk mård (Martes americanus)
 Japansk mård (Martes melampus)
 Gulstrupig mård (Martes flavigula)
 Nilgirimård (Martes gwatkinsi)

Studier visar att släktet är parafyletiskt då släktet Gulo är närmre besläktat med Martes än med fiskmård, varför fiskmården förslagsvis flyttas till det egna släktet Pekania. Förhållandena inom underfamiljen Martinae illustreras i följande kladogram:

Ytterligare en art finns beskriven, Martes nobilis, som dog ut för cirka 1 200 år sedan och som levde i Nordamerika. Den godkänns inte av alla auktoriteter och behandlas ibland som underart till amerikansk mård.

Mårdhunden tillhör, trots sitt namn, inte mårdarna och förs inte ens till familjen mårddjur, utan till hunddjuren.

Mårdar och människan

Status och hot 
Nilgirimården listas av IUCN som sårbar (VU) medan övriga arterna kategoriseras som livskraftiga (LC).

Kulturhistoria 

En mård förekommer i vapnet av Slavonien och även i Kroatiens statsvapen. Dessutom är Kroatiens valuta, Kuna, uppkallad efter mården (kroatiska: kuna = mård).

Namnet för telekommunikationsföretaget Nokia kommer från floden Nokianvirta som i sin tur är uppkallad efter ett lokalt namn för mård.

Referenser

Noter

Tryckta källor 
 Ronald M. Nowak (1999) Walker's Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, Baltimore, .

Mårddjur